Loidl steht für 

Personen:

 Alois Loidl (* 1945), österreichischer Physiker und seit 1996 Professor an der Universität Augsburg
 Christian Loidl (1957–2001), österreichischer Schriftsteller und Performer
 Franz Loidl (1905–1987), österreichischer katholischer Priester, Kirchen-, Heimat- und Kulturhistoriker sowie Autor
 Hans Loidl (1944–2015), österreichischer Landschaftsarchitekt und Autor
 Inge Loidl (1926–2017), österreichische leitende kirchliche Funktionärin
 Josef Loidl (* 1946), österreichischer Skirennläufer
 Julian Loidl (* 1981), österreichischer Schauspieler
 Karl Loidl (1893–1965), österreichischer Politiker
 Thomas Loidl (* 1964), österreichischer Diplomat

Sonstige:

Atelier Loidl Landschaftsarchitekten